Reichskanzler Adolf Hitler bezeichnet:

 die Person Adolf Hitler in seiner Funktion als Reichskanzler
 eine Briefmarkenserie der deutschen Reichspost, siehe Reichskanzler Adolf Hitler (Briefmarkenserie)